Hussein bin Abdullah (arabsko حسين بن عبد الله), jordanski prestolonaslednik, * 28. junij 1994, Aman, Jordanija.

​Husein je prestolonaslednik jordanskega prestola in je najstarejši otrok ​kralja Abdulah​a​ II​.​ in kraljice Ranije. Leta 2004 je svojega polstrica princa Hamzaha zamenjal kot prestolonaslednik, ta naziv pa je dobil leta 2009. Po tem, ko je postal polnoleten leta 2012, je začel Husein deloval kot regent ob več priložnostih.

Zgodnje življenje
Rodil se je 28. junija 1994 v Amanu takratnemu princu Abdulahu in princesi Raniji in je član družine Hašemitov.. Princ naj bi bil 42. generacija potomcev preroka Mohameda Husein je dobil ime po dedku, takrat vladajočemu kralju Huseinu. Njegova babica je angleško rojena princesa Muna. Ni bilo pričakovano, da bo Huseinov oče prevzel prestol, čeprav je bil najstarejši sin kralja Huseina. 

Za Huseinovega očeta ni bilo pričakovano, da bo nasledil prestol, čeprav je bil najstarejši sin kralja Huseina, saj je kralj leta 1965 imenoval svojega mlajšega brata Hasana za prestolonaslednika. Tik pred svojo smrtjo 7. februarja 1999 je kralj razglasil Abdulaha za svojega novega prestolonaslednika. V skladu z očetovimi željami je kralj Abdulah II. ob svoji zasedbi prestol za prestolonaslednika imenoval svojega mlajšega polbrata princa Hamzaha.

Husein ima tri mlajše sorojence. Njegovi sestri sta princesa Iman in princesa Salma, medtem ko je njegov najmlajši sorojenec brat princ Hašem.

Prestolonaslednik
Dne 28. novembra 2004 je kralj Abdulah II. prestolonasledniku Hamzahu odvzel njegov statusa, ne glede na željo svojega umirajočega očeta. Čeprav je naziv prestolonaslednika pustil nezasedenega, ima ustava Jordanije agnatično primogenituro, kar pomeni, da je vladarjev najstarejši sin samodejno prvi v vrsti nasledstva na jordanski prestol, razen če je odrejeno drugače. Tako je takoj postal prestolonaslednik, ko je njegov polstric izgubil status, in analitiki so v veliki meri pričakovali od kralja, da Huseinu podeli uradni naziv. Naziv mu je bil podeljen 2. julija 2009 in začel veljati takoj, ko je bil izdan kraljevi odlok, ki je poimenoval Huseina za prestolonaslednika.

Izobraževanje in kraljeve dolžnosti

Leta 2007 se je prestolonaslednik Husein vpisal na King's Academy v Madabi v Jordaniji, ki jo je ustanovil njegov oče, in odprla ravno v času, ko je jo Husein začel obiskovati. Na akademiji je diplomiral leta 2012. Trenutno študira na univerzi Georgetown v Washingtonu, v smeri politologija.

Za razliko od kraljeve vloge, je prestolonaslednikova vloga večinoma obredna v skladu z ustavo in njegov naziv ni povezan z nobenim političnim mestom. Husein je imel svojo prvo uradno obveznost junija 2010, ko je zastopal svojega očeta na slovesnosti ob obletnici arabskega uporu in dneva oboroženih sil.

Prestolonaslednik ima čin nadporočnik v jordanski vojski. Svojega očeta je spremljal na uradnih in vojaških misijah. Husein je večkrat služil kot regent tudi v kraljevi odsotnosti iz države po prisi 21. aprila 2012. Slovesnosti so se udeležili člani kabineta in njegov stric princ Fejsal. Prestolonaslednik nato sestal s takrat predsednikom vlade Awnom Khasawnehom ob spremstvu svojega strica.

Prestolonaslednik sodeluje pri prizadevanjih za mlade in v okviru te pobude se je začel ukvarjati z dejavnostjo “Haqeq” (dosežek), ki je namenjena šoloobveznim otrokom. Poleg tega se je princ Husein maja 2009 srečal s papežem Benediktom XVI. in maja 2014 s papežem Frančiškom v njuni stanovanjski palači. Tekoč govori arabščino, angleščino in pogovorno francoščino.

Dne 14. julija 2014 je princ Husein obiskal Medical Center Abdullah v Amanu, kjer je bilo nekaj ranjenih Palestincev, ki so pobegnili v Gazo, zaradi zdravljenja in humanitarne pomoči.

Dne 23. aprila 2015 je takrat 20-letni princ Husein postal najmlajša oseba, ki je kadarkoli predsedovala na seji Varnostnega sveta Združenih narodov. Med srečanjem je princ nadziral razpravo o tem, kako preprečiti mladim pridruževanje v ekstremistične skupine.

Osebni interesi
Med razvedrili prestolonaslednika Huseina sta branje in šport, predvsem pa nogomet. Podobo kot kralj Husein in kralj Abdulah II. se prestolonaslednik zelo zanima za motorna kolesa.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran kraljice Jordanije

|-

|-

Rojeni leta 1994
Živeči ljudje
Jordanski plemiči